Gibelet (auch Giblet) ist der Name der Kreuzfahrerburg und -herrschaft in Byblos im Libanon, siehe Burg Gibelet.

Davon abgeleitet ist Gibelet der Beiname der Mitglieder der auf der Burg ansässigen Kreuzfahrerfamilie Embriaco.
 Adam von Gibelet († um 1198), Herr von Adelon, siehe Adam von Adelon
 Guido I. von Gibelet († nach 1238), Herr von Gibelet, siehe Guido I. Embriaco

 Johann von Gibelet († um 1262), Marschall von Jerusalem